Александр Васильевич Мельников (1889—1958) — советский хирург-онколог, академик АМН СССР (1948), доктор медицинских наук (1920), профессор (1923). Заслуженный деятель науки РСФСР (1943). Генерал-майор медицинской службы (27.01.1951).

Биография 
Александр Васильевич Мельников родился в 1889 году.
 1914 — окончил ВМА.
 До 1918 — работа хирургом в госпиталях.
 1920 г. — защитил докторскую диссертацию; тема: «О хирургической анатомии ребернодиафрагмального синуса».
 1923 г. — профессор кафедры оперативной хирургии медицинского факультета Харьковского университетата.
 1928 г. — организовал первый в Советском Союзе онкологический диспансер на Украине;
 1930 г. — опубликовал двухтомное руководство по онкологии для врачей.
 1940 г. — начальник кафедры госпитальной хирургии Военно-морской медицинской академии
 1942 г. — начальник кафедры факультетской хирургии Военно-морской медицинской академии.
 В период Великой Отечественной войны возглавлял работу крупных специализированных госпиталей для раненных в живот.
 1956 г. — руководил кафедрой факультетской хирургии № 2 ВМА.

Скончался в 1958 году. Похоронен на Литераторских мостках.

Публикации 
А. В. Мельниковым было опубликовно свыше 120 научных работ; в том числе, 11 монографий.
 «Клиника септических осложнений огнестрельных ран», М., 1943;
 «Клиника газовой инфекции огнестрельных ран», М., 1945;
 «Клиника и профилактика свищей желудка и кишечника у раненных в брюшную полость», Л., 1947;
 «Клиника предопухолевых заболеваний желудка», М., 1954;
 «Клиника рака желудка», JI., 1960.

Общественная деятельность 
 1952 г. — почётный член Ленинградского общества хирургов, 
 1954 г. — почётный член Куйбышевского общества хирургов, 
 1955 г. — на Международном конгрессе хирургов в Дании выступил с программным докладом о резекциях печени.
 1956 г. — почётный член Украинского общества онкологов.

Вклад 
 А. В. Мельниковым был разработан один из способов вскрытия поддиафрагмального пространства без повреждения плевры.
 Опыт лечения раненых обобщен им в ряде монографий, в к-рых описаны причины септических осложнений и анаэробной инфекции у раненых.
 Им предложена проба для ранней диагностики анаэробной инфекции конечностей («врезывающаяся лигатура»), вошедшая в медицинскую литературу как «проба Мельникова»;
 Им были разработаны оригинальные методы внебрюшинного закрытия трубчатых и губовидных каловых свищей после огнестрельных ранений брюшной полости.
 Он одним из первых разработал учение о предраке желудка и обобщил его в монографиях:
 «Клиника рака желудка» (1950) и
 «Клиника предопухолевых заболеваний желудка» (1954).
 По стопам Александра Васильевича пошёл и сын Рюрик (отец актрисы Анастасия Мельниковой).

Награды 
 орден Красного Знамени (1956),
 орден Трудового Красного Знамени (1944),
 орден Красной Звезды (1951),
 медали СССР ,
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1943),
 Премия имени Н. Н. Бурденко АМН СССР (1949),
 Премия имени С. И. Спасокуцкого АМН СССР (1955).

Литература 
 Лурье В. М. Адмиралы и генералы ВМФ СССР: 1946—1960. — Москва, 2007.
 Волков П. Т. Александр Васильевич Мельников (К 75-летию со дня рождения). // «Вопросы онкологии». — 1964. — Т.10. — № 7. — С. 125.
 Двужильная Е. Д., Дейнека И. Я. К 80-летию со дня рождения А. В. Мельникова. // «Хирургия». —  1970. — № 11. — С.137.
 Дейнека И. Я. Памяти Александра Васильевича Мельникова. // Новый хирургический архив. — 1958. — № 5. — С.141.

Примечания

Ссылки 
 Александр Васильевич Мельников
 Александр Васильевич Мельников
 Александр Васильевич Мельников
 Александр Васильевич Мельников

Похороненные на Литераторских мостках